Borst, lichaamsdeel (een van de twee bij een vrouw)
 Borstkas, en de voorkant van het lichaam ter hoogte daarvan 
 Borstbeeld

Personen met de achternaam Borst 
 Cor Borst (1891-1974), Nederlands politicus
 Johan de Borst (1920-2008), Nederlands ondernemer
 Corry Borst (1921), Nederlands edelsmid
 Els Borst (1932-2014), Nederlands politica
 Piet Borst (1934), Nederlands bioloog
 John van den Borst (1956), Nederlands dammer
 René de Borst (1958), Nederlands hoogleraar
 Hugo Borst (1962), Nederlands schrijver
 Ruud Borst (1972), Nederlands marathonschaatser
 Selma Borst (1983), Nederlands atlete

Zie ook 
 Boršt, naam van verschillende Sloveense gemeenten
 Historische schrijfwijze van Burst, een gemeente in Oost-Vlaanderen